Інферно — давня назва передостаннього кола пекла у якому згідно з міфологією знаходились люди які при житті займались езотерикою та бруднокнижжям.

Інше 
 Інферно (1999) — американо-французький бойовик 1999 року
 Інферно (2013) — детективний роман Дена Брауна, що вийшов 14 травня 2013 року.
 Інферно (2016) — американський містичний пригодницький трилер режисера Рона Говарда 2016 року, екранізація однойменного роману Дена Брауна.

Див. також 
 Inferno